Aulo Mânlio Vulsão (cônsul em 474 a.C.) — cônsul em 474 a.C.
 Aulo Mânlio Vulsão (decênviro em 451 a.C.) — decênviro em 451 a.C. e filho do anterior
 Aulo Mânlio Vulsão Capitolino — tribuno consular em 405, 402 e 397 a.C.
 Aulo Mânlio Vulsão (cônsul em 178 a.C.), cônsul em 178 a.C.

Desambiguações de antropônimos